Ализе Корне () е френска тенисистка, родена на 22 януари 1990 г. в Ница, Франция. Най-високото и класиране в ранглистата за жени на WTA e 11-о място, постигнато на 16 февруари 2009 г.

Спечелила е само Гран при на Будапеща.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (1)

Загубени финали на сингъл (2)

Външни препратки 
 Официален сайт
 

Френски тенисистки
Родени в Ница